Sabon Birni steht für:

 Sabon Birni (Niger), Dorf in Niger
 Sabon Birni (Nigeria), Stadt und Local Government Area in Nigeria